O nome Karen foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Tempestade tropical Karen (1989) - tempestade tropical que causou chuvas fortes em Cuba.
 Tempestade tropical Karen (1995) - tempestade tropical a nordeste das Pequenas Antilhas. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Karen (2001) - furacão de categoria 1 que atingiu a Terra Nova, Canadá, como tempestade tropical, causando $1,4 milhões de dólares em prejuízos.
 Furacão Karen (2007) - furacão de categoria 1 a nordeste das Pequenas Antilhas. Nunca ameaçou a costa.

Para seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

 Tufão Karen (1948);
 Tufão Karen (1952) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2.
 Tempestade tropical Karen (1956);
 Tufão Karen (1960) -  causou 56 fatalidades nas Filipinas.
 Tufão Karen (1962) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 que arrasou a ilha de Guam e afetou o Japão, causando 11 fatalidades e $250 milhões de dólares em prejuízos.
 Além do mais, Karen é o nome filipino para o Tufão Ranamin (2004), que causou 115 fatalidades na China.

Para um ciclone tropical no Oceano Índico sudoeste:
 Ciclone Karen (1964).

E para um ciclone tropical na região da Austrália:
 Ciclone Karen (1977).

Desambiguação